Unión Social Nacional va ésser un partit polític fundat al novembre del 1935, radicat al districte barceloní de Gràcia. "Es un partido que va estrictamente a la defensa del derecho de toda clase trabajadora" (art. 1 dels Estatuts). En fou president Alfonso Mier, fonedor.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts
Entitats de Gràcia